Hosiojärvi kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Hosiojärvi (Hietaniemi socken, Norrbotten), sjö i Övertorneå kommun,  (4,54 ha)
Hosiojärvi (Pajala socken, Norrbotten), sjö i Pajala kommun, 
Hosiojärvi (Övertorneå socken, Norrbotten), sjö i Övertorneå kommun, 
Hosiojärvi, Lappland, sjö i Kiruna kommun,  (11,6 ha)

Finland
 Hosiojärvi (sjö i Finland)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn